Вајт Сити има више значења:
 Вајт Сити (Флорида)
 Вајт Сити (Јута)
 Вајт Сити (Орегон)
 Вајт Сити (Илиноис)
 Вајт Сити (Канзас)